Green Flats (New York), een rif in The Bronx
 Green Flats (Columbia County), een rif in de Hudson
 Green Flats (Delaware County), een vlakte in de staat New York